Ахерері — річка в регіоні Кентербері на Південному острові Нової Зеландії.
 —  у верхів'ї річки Ахерері, Нова Зеландія.
Ахерері — дільниця (район) міста Нейпір, Нова Зеландія.